Kemnitz (bij Greifswald), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Kemnitz (Salzwedel), een orsteil van Salzwedel
Kemnitz, een stadsdeel van Werder in de Duitse deelstaat Brandenburg
Stara Kamienica (Duits: Alt Kemnitz), een gemeente in Polen

De naam Chemnitz wordt hetzelfde uitgesproken.